Гриво () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гриво, Бенжамен (род. 1977) — французский политик, член партии «Вперёд, Республика!», официальный представитель правительства (с 2017 года).
 Гриво, Ирма (в монашестве Мария Гермина Иисуса; 1866—1900) — святая Римско-Католической Церкви, монахиня из женской конгрегации «Францисканки Миссионерки Марии», мученица.